Кисьма — река в России, протекает на северо-западе Переславского района Ярославской области. Начинается к югу Тархова холм. Устье реки находится в 34 км по левому берегу реки Сабля от её устья. Длина реки составляет 32 км, площадь водосборного бассейна — 198 км².

Крупнейшие притоки: Светишонка (слева), Безделиха (справа), Чёрная (слева), Мошница (справа, 12 км от устья), Ворговаш (справа).

Сельские населённые пункты около реки: Тархов Холм, Нестерово, Микляево, Чильчаги, Иванцево, Тощебылово, Дмитриевское, Пешково, Гулино, Петрилово, Местилово, Малое Ильинское, Сараево, Березники, Липовцы, Долгово, Бурцево, Кисьма, Даратники, Михеево, Жданово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Иваньковского гидроузла до Угличского гидроузла (Угличское водохранилище), речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Волги до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010100812110000004162.

Примечания 

Бассейн Нерли (приток Волги)
Реки Переславского района